Maria Anna van Beieren (1667-1740), twaalfde kind van keurvorst Filips Willem van de Palts en van Elisabeth Amalia van Hessen-Darmstadt
Maria Anna Victoria van Beieren, oudste dochter van Ferdinand Maria van Beieren, keurvorst van Beieren en diens vrouw Henriëtte Adelheid van Savoye
Maria Anna van Beieren (1551-1608), prinses van Beieren en aartshertogin van Oostenrijk
Maria Anna van Beieren (1574-1616), oudste dochter van Willem V van Beieren en van Renata van Lotharingen